JDR est un sigle qui peut désigner :
 jeu de rôle, une technique ou activité, par laquelle une personne interprète le rôle d'un personnage (réel ou imaginaire) dans un environnement fictif ;
 , un régiment de l'Armée royale danoise ; 
 John Davidson Rockefeller, entrepreneur Américain.